Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Serena Williams /  Venus Williams (Campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Elena Dement'eva /  Janette Husárová (secondo turno)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (terzo turno)
 Daniela Hantuchová /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (semifinali)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Nadia Petrova (quarti di finale)

 Anna Kurnikova /  Chanda Rubin (terzo turno)
 Els Callens /  Rika Fujiwara (primo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (secondo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Barbara Schett /  Patricia Wartusch (primo turno)
 Elena Bovina /  Justine Henin (terzo turno)
 Silvia Farina Elia /  Tathiana Garbin (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2003